Дре () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Дре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д’Ор
 Дре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу